A Copa Brasil de Futebol Infantil de 2019 foi a 24ª edição da "Copa Votorantim", tradicional competição de futebol masculino para atletas com até 15 anos de idade do Brasil. Organizada pela Prefeitura Municipal de Votorantim, a competição foi disputada na cidade entre 17 e 27 de janeiro por 16 equipes das cinco regiões do país. Na decisão, o Avaí conquistou o título ao derrotar o Internacional por 2 a 1.

Alterações e participantes
Em outubro de 2018, algumas alterações foram confirmadas por causa da baixa verba de orçamento. Diante do cenário, os clubes tradicionais foram alertados sobre o corte de despesas relacionadas ao alojamento e ao fornecimento de equipamentos e alimentação. Outro corte ocorreu na estrutura de arquibancadas e, para conter a situação, a prefeitura fez uma parceria com o SESI de Votorantim. Posteriormente, o local foi confirmado como palco de todos os jogos da competição. Diferentemente das edições anteriores, quando a maioria dos jogos eram disputados no estádio municipal.

Participantes
Nesta edição, os tradicionais clubes do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais não participaram, os grandes clubes de São Paulo alegaram problemas de calendário. Confirmada a ausência dos campeões das últimas seis edições (São Paulo (três vezes), Flamengo (duas vezes) e Palmeiras). No entanto, esta foi a primeira edição com representantes das cinco regiões do país.

Primeira fase

Na primeira fase, os dezesseis clubes participantes foram divididos em quatro grupos com quatro equipe cada. Após três rodadas, classificaram-se os dois primeiros colocados de cada grupo. Esta fase iniciou-se em 17 de janeiro, encerrando-se três dias depois.

Grupo A

Fonte: Sports21

Primeira rodada

|}

Segunda rodada

|}

Terceira rodada

|}

Grupo B

Fonte: Sports21

Primeira rodada

|}

Segunda rodada

|}

Terceira rodada

|}

Grupo C

Fonte: Sports21

Primeira rodada

|}

Segunda rodada

|}

Terceira rodada

|}

Grupo D

Fonte: Sports21

Primeira rodada

|}

Segunda rodada

|}

Terceira rodada

|}

Fase final

Premiação

2019
Futebol de 2019 em São Paulo